

Курилис — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Курилис — село, Індерський район, Атирауська область
 Курилис — село, Келеський район, Туркестанська область

Див. також 
 Жанакурилис
 Курилус